Pierangelo Ghezzi,  född 1956, är en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som P. Ghezzi och som upptäckare av 18 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroid upptäckt av Pierangelo Ghezzi

Se även 
Astronomiska upptäckter av Pierangelo Ghezzi

Referenser 

Italienska astronomer under 1900-talet
Födda 1956
Män